Der Schulkreis Letzi ist einer von sieben Schulkreisen der Stadt Zürich und umfasst den Stadtkreis 9 mit den Quartieren Albisrieden und Altstetten.

Eine Schuleinheit setzt sich zusammen aus einem Schulhaus, den zugeordneten Kindergärten und Horten und wird von einer Schulleitung geführt.

Weblinks 

 Stadt Zürich: Schulkreis Letzi

Einzelnachweise 
 Schulhäuser Bestandesverzeichnis
 Schule suchen nach Schulkreis

Letzi
Liste (Schulen)